

Cinema 
 Blade – film del 1998, diretto da Stephen Norrington
 Blade II – film del 2002, diretto da Guillermo del Toro 
 Blade: Trinity – film del 2004, diretto da David S. Goyer

Personaggi 
 Blade – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Blade – personaggio dei Masters of the Universe
 Blade – personaggio della saga horror Puppet Master

Persone 
 Lele Blade – rapper italiano

Televisione 
 Blade - La serie – serie televisiva del 2006
 Blade – serie televisiva animata del 2011

Videogiochi 
 Blade – videogioco del 2000

Altro 
 Blade server – computer ad alta densità e modularità
 Blade Guitars – azienda svizzera costruttrice di chitarre

Altri progetti